Shadowman steht für:

 Shadowman (Comic), amerikanischer Comic
 Shadowman (1988), niederländischer Film aus dem Jahr 1988
 Shadowman (2008), amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 2008
 Shadowman (Band), britische Rockband
 Shadowman (Album), Album des amerikanischen Sängers Steve Walsh aus dem Jahr 2005
 The Shadowman, Verleihtitel von Zwei Schlitzohren in der Knochenmühle, Actionfilm aus Hongkong aus dem Jahr 1979

Siehe auch:
 Shadow Man